Vrooman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Edward Vrooman (1847–1923), kanadischer Physiker und Politiker
 John W. Vrooman (1844–1929), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Peter H. Vrooman, US-amerikanischer Diplomat
 Richard van Vrooman (geb. 1936), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)